Nåtaholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nåtaholm, Houtskär, Åboland, 
 Nåtaholm, Korpo, Åboland, 
 Nåtaholm, Ingå, Nyland,

Se även
Notholm

Robotskapade Finlandförgreningar